Tolmatschowo () ist der Name russischer Orte:

 Tolmatschowo (Werchnekassinowo), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk (selsovjet Breschnewski)
 Tolmatschowo (Tscherjomuschki), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk (selsovjet Lebjaschenski)
 Tolmatschowo (Leningrad), Siedlung städtischen Typs in Oblast Leningrad
 Tolmatschowo (Moskau), Dorf in Oblast Moskau